Le sacrifice du Christ peut correspondre à :
 la Passion du Christ,
 l’Eucharistie.